Forsman ist der Familienname folgender Personen:

 Ina Forsman (* 1994), finnische Sängerin und Songwriterin
 Juho Forsman, finnischer Skispringer
 Karin Peckert-Forsman (1905–??), estnische Skirennläuferin
 Oskari Forsman (* 1988), finnischer Fußballtorhüter
 Yrjö Koskinen (1830–1903), finnischer Staatsmann und Historiker

Siehe auch:
 Forsmann